Рут () — населённый пункт и статистически обособленная местность в округе  Уайт-Пайн, штат Невада, США. Возник в 1903 году вокруг медно-порфировых месторождений Robinson Mine.

История 

Рут был основан в 1903 году как поселение для рабочих Уайт-Пайнской медной компании () и получил своё название по имени дочери владельца шахты Даниэля Макдональда, Рут. Подъём городка начинается с открытием Невадской северной железной дороги (). 17 ноября 1904 года Уайт-Пайнская медная компания объединилась с Boston and Nevada Copper Company, создав Nevada Consolidated Copper Company или Nevada Con.

Так как большинство домов и административных зданий принадлежали Nevada Con, то Рут в те времена, представлял из себя типичный company town — город, в котором большинство населения работает на одну компанию (ср.: градообразующий завод), поэтому в городе были запрещены салуны и бордели. К началу  Великой депрессии население городка составляло около 2300 человек .

В 1932 году Kennecott Copper Corporation (КСС) скупает часть акций Nevada Con, а 12 июня 1933 года приобретает всю компанию, включая и шахты около Рут. Позднее, уже дочерняя компания КСС, получит имя Nevada Consolidated Copper Corporation. 

В 1955 году КСС продаёт принадлежащее ей имущество в Рут компании Джона Гэлбрейта, жителям была дана возможность выкупить дома, которые они арендовали. 

В 1958 году КСС приобретает полный контроль над шахтами, купив их у Consolidated Coppermines Corporation.

В 1978 году для Рут наступает время упадка, в связи с закрытием КСС шахт в Неваде, в 1986 году была закрыта начальная школа городка. Ситуация начинает меняться лишь, сначала, с деятельностью BHP Billiton, которая вновь запускает работу Robinson Mine с 1996 по 1999 годы, а затем с 2004 — Quadra FNX Mining.

Рут послужил вдохновением для Стивена Кинга при создании романа Безнадёга.

Демография 

По данным на июль 2007 года, население Рут составляло 510 человек. Расовый состав: белые — 87,9%; афроамериканцы — 0,2%; индейцы — 3%; указавшие две или более расы — 1,8%. Доля «испаноязычных или латиноамериканцев» составила 7,1% .

Примечания

Ссылки 
 
 

Статистически обособленные местности Невады
Населённые пункты округа Уайт-Пайн